Футбольный клуб «ЭБ/Стреймур» () из посёлка Айи (на острове Эстурой), образован 23 января 1993 года в результате слияния команд ЭБ () и Стреймур (). Женская команда клуба  также выступает в .

Достижения 
 Чемпион Фарерских островов (2): 2008, 2012
 Обладатель кубка Фарерских островов (4): 2007, 2008, 2010, 2011
 Обладатель суперкубка Фарерских островов (3): 2011, 2012, 2013

Участие в турнирах под эгидой УЕФА

Результаты против клубов разных стран

Итоговая статистика

Текущий состав

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Фарерских островов